Het wereldkampioenschap dammen 1980 werd van 30 november t/m 23 december 1980 gespeeld in Bamako. 
Winnaar met 32 punten uit 21 partijen werd Anatoli Gantvarg. 
Hij eindigde 3 punten voor de nummers 2 Harm Wiersma en Nikolaj Misjtsjanski. 
Jannes van der Wal eindigde op 6 punten achterstand met een 8e plaats als 2e Nederlander.

Eindstand

Externe link
 Eindstand op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Mali
Dammen in 1980
Wereldkampioenschap in Mali
Sport in Bamako